Den tredje generation (generation III) af Pokémon-franchisen introducerede 135 fiktive arter i de japanske Game Boy Advance-spil Pokémon Ruby og Sapphire fra 2002. Nogle Pokémon fra denne generation så som blaziken og wynaut var tidligere blevet introduceret i TV-serien, inden spillene var udkommet.

Den følgende liste beskriver de 135 Pokémon fra generation II i samme rækkefølge som spillets National Pokédex. Den første Pokémon, Treecko, er nummer 252 og den sidste, Deoxys, er nummer 386. Alternative former, som ændrer Pokémonernes type er inkluderet. Megaudviklinger og regionalle former er på siden for den generation, som de blev introduceret i.

Liste over Pokémon

Referencer 

Pokémon
Figurer fra Pokémon